Herbert se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Desmond Andrew Herbert
 William Herbert